В разработке ПО, CI/CD или CICD — это комбинация непрерывной интеграции (continuous integration) и непрерывного развертывания (continuous delivery или continuous deployment) программного обеспечения в процессе разработки.

CI/CD объединяет разработку,  тестирование и развёртывание приложений.

В настоящий момент DevOps-программисты стремятся применять CI/CD практически для всех задач.

Цель состоит в том, чтобы увеличить раннее обнаружение дефектов, повысить производительность и обеспечить более быстрые циклы выпуска. Этот процесс отличается от традиционных методов, когда набор обновлений программного обеспечения интегрировался в один большой пакет перед развертыванием более новой версии. Современные методы DevOps включают в себя непрерывную разработку, непрерывное тестирование, непрерывную интеграцию, непрерывное развертывание и непрерывный мониторинг программных приложений на протяжении всего жизненного цикла разработки. Практика CI/CD или конвейер CI/CD составляет основу современных операций DevOps.

Примечания

Ссылки 
 CI/CD — принципы и применения от medium.com
 Просто о CI/CD от YouTube канала «webDev»

Инструменты для разработки программного обеспечения